Криничная улица (, ):

Данный список улиц подан по городским населённым пунктам

Белоруссия 
 Криничная улица — улица в городе Барановичи.
 Криничная улица — улица в городе Берёза.
 Криничная улица — улица в городе Брест.
 Криничная улица — улица в городе Копыль.
 Криничная улица — улица в городе Лида.
 Криничная улица — улица в городе Логойск.
 Криничная улица — улица в городе Ошмяны.
 Криничная улица — улица в городе Пинск.
 Криничная улица — улица в городе Слуцк.

Россия 
 Криничная улица — улица в городе Анапа.
 Криничная улица — улица в городе Краснодар.
 Криничная улица — улица в городе Миллерово.
 Криничная улица — улица в пгт Октябрьский.
 Криничная улица — улица в городе Россошь.
 Криничная улица — улица в городе Ростов-на-Дону.
 Криничная улица — улица в городе Ставрополь.
 Криничная улица — улица в городе Шахты (бывший посёлок Таловый).

Украина 
 Криничная улица — улица в городе Белгород-Днестровский.
 Криничная улица — улица в городе Гайсин.
 Криничная улица — улица в городе Горловка.
 Криничная улица — улица в городе Донецк.
 Криничная улица — улица в пгт Еланец.
 Криничная улица — улица в Дарницком районе города Киев.
 Криничная улица — улица в Соломенском районе города Киев.
 Криничная улица — улица в городе Коломыя.
 Криничная улица — улица в городе Обухов.
 Криничная улица — улица в городе Сумы.
 Криничная улица — улица в городе Ужгород.
 Криничная улица — улица в городе Хмельницкий.

А также 
 Криничная